Letona puede referirse a:
 Letona, apellido vasco.
 Letona, concejo español del municipio de Cigoitia, Álava.
 Letona, pueblo del condado de White, Arkansas.
 Letona, empresa alimentaria española.